Župnijska cerkev sv. Jakoba v Ljubljani, župnijska cerkev župnije Ljubljana - Sveti Jakob je na Levstikovem trgu v Ljubljani.

Je prva jezuitska cerkev na Slovenskem. Njeno notranjost so opremili najrazličnejši slikarji in kiparji, med njimi Francesco Robba oltarje v kapelah in tabernakeljski veliki oltar z odličnima angeloma adorantoma iz leta 1732, slikar Janez Šubic stropne poslikave, Luka Mislej sedem kamnitih oltarjev v manjših kapelah, in drugi. Cerkev hrani bogato kamnito oltarno opremo in je prava galerija beneških baročnih kiparjev. Najstarejša sta oltarja sv. Križa in Žalostne Matere božje iz leta 1678 oz. 1681 iz črnega marmorja.

Zgodovina 
V virih se prvič omenja leta 1383. To je bila gotska cerkev avguštinskega samostana. Leta 1555 pa je bil njihov samostan spremenjen v cesarsko ubožnico. Leta 1597 so posest prevzeli jezuiti, ki jih je v Ljubljano pripeljal Tomaž Hren. V letih 1598–1602 so postavili novo samostansko poslopje, med letoma 1613 in 1615 pa na mestu stare cerkve novo in jo poimenovali po svetem Jakobu. Stavba je prvi primer potridentinske kongregacijske dvorane s kapelami na Slovenskem.  V literaturi najdemo tezo, da je njen dolgi tristrano sklenjeni prezbiterij z zunanjimi oporniki poznogotskega izvora, vendar novejše ugotovitve kažejo, da so cerkev v letih 1613–1615 zgradili povsem na novo. V letih 1667–1670 so ladji na severni strani prizidali pravokotno kapelo sv. Frančiška Ksaverja, okrašeno z bogato štukaturo. Leta 1701 je stavbenik Francesco Ferrata ladjo nadzidal in ji nad kapelami dodal empore (z ograjo ali loki ograjen nadstropni prostor). Iz tega obdobja je glavni portal, delo Luke Misleja. Prenovljeno notranjnost je s štukaturo okrasil Tommaso Ferrata, oboke pa sta s freskami poslikala Janez Jurij in Franc Karel Remb. Delno so propadle v požaru leta 1774. Po potresu leta 1895 je linški arhitekt Raimund Jeblinger spremenil njeno zunanjost, postavil je nov visok neogotski zvonik in z njim zamenjal oba stara. 

V večjem zvoniku visijo štirje jekleni zvonovi, v manjšem pa zvonček, katerega je leta 1896 ulil livar Albert Samassa in ni več v uporabi.

Galerija

Sklici in opombe

Viri

Glej tudi 
 Seznam najvišjih zgradb v Sloveniji
 Seznam cerkva v Sloveniji

Zunanje povezave 

 Pot po baročni Ljubljani

Svetega Jakoba
Zgodnjebaročna arhitektura v Ljubljani
Zgradbe in objekti, zgrajeni leta 1615
Ljubljana
Jakob, Ljubljana